Nueva Vida kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Nueva Vida, Campeche, Calakmul, 
 Nueva Vida, Veracruz, Alpatláhuac, 

Robotskapade Mexikoförgreningar